Vaca muerta signifie « vache morte » en espagnol. Cette expression est employée comme toponyme (avec une majuscule à l'adjectif).

 La météorite de Vaca Muerta, ou simplement Vaca Muerta, est une mésosidérite trouvée en 1861 près de Taltal (province d'Antofagasta, Chili).
 La  est une  située dans le département de Zapala (province de Neuquén, Argentine).
 La formation Vaca Muerta est une formation géologique riche en pétrole, en gaz de schiste et en fossiles, située dans la sierra de la Vaca Muerta.

Notes et références